Magdala je jméno několika sídel:
 Magdala (Austrálie) – opuštěné sídlo v Jižní Austrálii
 Magdala (Durynsko) – město v Durynsku
 Magdala (Izrael) – rodná vesnice sv. Marie Magdalény v Galileji
 Migdal arabský název pro Magdalu – malé město v Severním distriktu Izraele
 Magdala (Maqdala) – pevnost v Habeši, dějiště bitvy u Magdaly (dnes Amba Mariam)

 a dalších objektů
 HMS Magdala (1870) – válečná loď pojmenovaná podle bitvy u Magdaly